Павле Радуновић (Београд, 26. мај 1996) српски је фудбалер. Његов брат близанац је фудбалски голман Борис Радуновић.

Статистика

Клупска

Трофеји и награде 
Рад
 Омладинска лига Србије : 2014/15.

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 

Рођени 1996.
Спортисти из Београда
Српски фудбалери
Фудбалери Рада
Фудбалери Синђелића Београд
Фудбалери ОФК Београда
Нападачи у фудбалу
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије